Muchenberger ist der Familienname von:

 Benjamin Muchenberger (1823–1876), deutscher Glockengießer
 Joseph Muchenberger (1791–1863), deutscher Glockengießer
 Pius Muchenberger (1814–1865), deutscher Glockengießer